Müritz peut désigner : 
 Arrondissement de Müritz
 Lac Müritz
 Parc national de la Müritz